Termin  ima više značenja.
 Adenozilmetionin—8-amino-7-oksononanoat transaminaza, enzim
 4-Kidroksi-tetrahidrodipikolinatna sintaza, enzim